7 zbiorników wodnych w Polsce:
 Mały Staw – jezioro w woj. dolnośląskim, w Karkonoszach
 Mały Staw – jezioro w woj. małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska
 Mały Staw – jezioro w woj. zachodniopomorskim, na Pojezierzu Wałeckim

 Mały Staw – staw w woj. lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów
 Mały Staw – staw w woj. łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Mały Staw – staw w woj. mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Wieniawa
 Mały Staw – staw w woj. mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Kotuń

W Tatrach:
 Mały Staw Polski – w polskich Tatrach Wysokich
 Mały Staw Hińczowy – w słowackich Tatrach Wysokich
 Mały Staw Spiski – w słowackich Tatrach Wysokich
 Mały Staw Bystry – w słowackich Tatrach Zachodnich
 Mały Staw Kaczy – w słowackich Tatrach Wysokich
 Mały Staw Kieżmarski – w słowackich Tatrach Wysokich
 Mały Staw Ważecki – w słowackich Tatrach Wysokich
 Mały Staw Rohacki – w słowackich Tatrach Zachodnich
 Mały Smoczy Staw – w słowackich Tatrach Wysokich
 Mały Żabi Staw Jaworowy – w słowackich Tatrach Wysokich
 Mały Żabi Staw Mięguszowiecki – w słowackich Tatrach Wysokich

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)